Корикова:
 Корикова — деревня в Тобольском районе Тюменской области России.
 Корикова, Елена Юрьевна (род. 1972) — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая.